

Patronyme 
 AJ Venter (1973-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Amie Venter (1937-2012), homme politique sud-africain ;
 André Venter (1970-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Brendan Venter (1969-), joueur puis entraîneur de rugby à XV sud-africain ;
 Craig Venter (1946-), biotechnologiste et homme d'affaires américain ;
 Dora Venter (1976-), actrice pornographique et mannequin de charme hongroise, dont le vrai nom est Melinda Gál ;
 Fouche Venter (1985-), nageur sud-africain ;
 Francois Venter (1991-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Hendrik Johannes Tjaart Venter (1938-), botaniste sud-africain ;
 Jacobus Venter (1987-), coureur cycliste sud-africain ;
 Jacobus Johannes Venter (1814-1889), homme politique sud-africain ;
 Jan Venter (1988-), nageur sud-africain ;
 Janco Venter (1994-), joueur de rugby à XV namibien ;
 Mariella Venter (2000-), nageuse sud-africaine ;
 Rina Venter (1938-), médecin et femme politique sud-africaine ;
 Shaun Venter (1987-), joueur de rugby à XV sud-africain.

Homonymie de patronyme